Strongylocentrotus är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av Brandt 1835. Strongylocentrotus ingår i familjen tistelsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tistelsjöborrar
Strongylocentrotus